Влади́мир Оле́гович Чу́приков () — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, педагог.

Биография 
Владимир Чуприков родился в Москве 24 июля 1964 года. Учился в школе на Арбате и в Перово. Работал лесорубом на Севере, фермером в Калужской области, радиометристом в геологической партии, парикмахером, установщиком стальных дверей, риэлтером, часовщиком и дворником. Окончил Студию при Центральном Детском театре (ныне РАМТ) в 1988 году, художественный руководитель студии и курса ГИТИС — Алексей Владимирович Бородин. С 1988 по 2000 годы служил в РАМТе. Учился в Театральном институте им. Бориса Щукина, на режиссёрском факультете, художественный руководитель курса — Михаил Борисович Борисов. Преподаватель ВГИК. Актёр театра «Турандот».

Благодаря внешнему сходству, часто играл в кино Никиту Сергеевича Хрущёва (9 фильмов — больше, чем у остальных актёров).

Чуприков скоропостижно скончался 19 сентября 2020 года на 57-м году жизни на своей даче в Ивановской области от остановки сердца. Прощание с актёром прошло 23 сентября в храме Спаса Всемилостивого в московском районе Митино. Похоронен на Южном Долгопрудненском кладбище.

Семья 
Жена Наталья. Шестеро детей, трое внуков.

Творчество

Роли в театре 
 2013 — «Икотка» — роль подполковника Фёдора Шепичко.
 2009 — Братец Лис — Дядюшка Римус, Братец Кролик
 1988 — Димка-Невидимка — Вася
 1987 — Похождения Гогенштауфена — Арбенин

Роли в кино 

 1984 — Герой её романа — фотограф
 1986 — Михайло Ломоносов — Горчаков
 1987 — Подданные революции — Говорков, революционный солдат
 1991 — Привал странников — лейтенант Ночёвкин
 1997 — Любовники умирают — знаток курительного процесса
 2002 — Жизнь продолжается —
 2003 — Возвращение Мухтара —
 2003 — Люди и тени 2 — Дима
 2003 — Адвокат — Мухин, частный детектив, одноклассник адвоката Зимина
 2004 — Таксистка — начальник таксопарка (в одном эпизоде)
 2004—2013 — Кулагин и партнёры — эпизоды
 2005 — Рысак — нэпман
 2006 — Георг — Юзеф Хмельницкий
 2006 — Аэропорт 2 — Виталий Егерев
 2006 — Сталин. Live — Никита Сергеевич Хрущёв
 2006 — Офицеры — Павел Петрович, врач советского военного госпиталя, майор медицинской службы
 2006 — Солдаты — капитан пожарной охраны
 2007 — Морская душа — Корытько, боцман
 
 2007 — Закон и порядок: Преступный умысел — полковник Луценко 
 2007 — Трюкачи — Зюзя, пиротехник
 2008 — Адмиралъ — дядька
 2008 — Папины дочки — Шмаков, капитан милиции
 2008 — И всё-таки я люблю — милиционер
 2008 — Человек без пистолета — генерал Потапов
 2008 — Ставка на жизнь — Павлов, милиционер
 2008 — След — Егор Забродин
 2008 — Я лечу — Юрий Иванович Бармин
 2008 — Сердце врага — Герман Геринг
 2008 — Невеста на заказ — Геннадий Львович
 2008 — Любовь-морковь 2 — шофёр фургона
 2009 — Трасса М8 — Михалыч, сотрудник ГАИ
 2009 — Вернуть на доследование — Михаил Потапов («Потапыч»), хозяин автосервиса
 2009 — Любовь — не то, что кажется — Кошкин, папа Светы
 2009 — Час Волкова 3 — Зиньков
 2009 — ГИБДД и т. д. — майор Маслов
 2009 — Платина 2 — врач Володя
 2009 — Дом образцового содержания — Никита Сергеевич Хрущёв
 2009 — Золото скифов — полковник Пилипенко
 2009 — Вольф Мессинг: видевший сквозь время — Никита Сергеевич Хрущёв
 2010 — Берия. Проигрыш — Никита Сергеевич Хрущёв
 2010 — Сестры Королёвы — Пётр Шулимов
 2010 — Покер — 45 — Александр Николаевич Поскрёбышев
 2010 — Егорушка — Носов
 2010 — Стройбатя — Сан Саныч
 2011 — СОБР — Николай Васильевич Бояринцев 2012 — Хоккейные игры — Никита Сергеевич Хрущёв 2012 — Одинокий волк — эксперт 2013 — Учитель в законе. Возвращение — хулиган 2013 — Гагарин. Первый в космосе — Никита Сергеевич Хрущёв 2013 — Молодёжка — Аркадий Николаевич Петровский, отец Петровского 2014 — Охота — Пилюгин, информатор
 2014 — На глубине — Филин
 2014 — Другой майор Соколов — Сергей Иванович Угрюмов, начальник прииска
 2015 — Весной расцветает любовь — Тетерин, участковый
 2015 — Метод — начальник УВД города Михайловска
 2015 — Кухня 5 (серии № 97, 98) — врач в родильном доме 2015 — Красная королева — Никита Сергеевич Хрущёв 2016 — Следователь Тихонов — Иван Демьянович Цыбулько
 2016 — Чёрная кошка — Никита Сергеевич Хрущёв
 2017 — Доктор Анна — врач в СИЗО
 2017-2020 — Оптимисты — Никита Сергеевич Хрущёв
 2017 — Неизвестный — Олег Витальевич Трифонов, фотограф
 2017 — Холодное танго — повар
 2017 — По ту сторону смерти — завхоз
 2018 — Жёлтый глаз тигра — Марек Кмешинский, поляк, аукционист
 2019 — Полярный — Наччасти
 2020 — Гости из прошлого — Префект
 2020 — Русский рейд — Александр Витальевич Рябов, полковник полиции
 2020 — Игры шпионов — Никита Сергеевич Хрущёв
 2021 — За час до рассвета — Блюмкин

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт актёра
 страницы на Рускино.ру
 страницы на Стихи.ру

Персоналии:РАМТ
Преподаватели ВГИК
Похороненные на Долгопрудненском кладбище